Лобно-височная деменция с паркинсонизмом-17 (FTDP-17) — аутосомно-доминантное нейродегенеративное заболевание, влияющее на поведение, речь и движение. Симптомы этого заболевания, как правило, становятся заметными после 40 лет. Большинство заболевших живут от 5 до 10 лет после появления симптомов, хотя описаны случаи с более длительной выживаемостью.

Личностные изменения и изменения в поведении часто являются первыми признаками FTDP-17. Эти изменения включают в себя потерю торможения, несоответствующие эмоциональные реакции, беспокойство, пренебрежение личной гигиеной, общую потерю интереса к деятельности и событиям. Болезнь также приводит к ухудшению когнитивных функций (деменции), в том числе к проблемам с суждениями, планированием и концентрацией. У некоторых пациентов с FTDP-17 появляются психические симптомы, в том числе обсессивно-компульсивное поведение, бред, галлюцинации. Это затрудняет взаимодействие пациентов с другими людьми социально надлежащим образом. Они всё чаще требуют помощи с личной гигиеной и другими аспектами повседневной жизни.

Многие люди с FTDP-17 испытывают проблемы с речью и языком. Они могут иметь проблемы с поиском слов, путают одно слово с другим (семантические парафазии), повторяют слова, сказанные другими (эхолалия). Трудности с речью и языком нарастают со временем, что может привести в конечном итоге к утрате способности к общению.

FTDP-17 также характеризуется проблемами с движением. Многие пациенты проявляют некоторые черты паркинсонизма, в том числе тремор, мышечную ригидность и необычно медленное движение (брадикинезия). По мере прогрессирования болезни, наиболее пострадавшие лица становятся не в состоянии ходить. Некоторые люди с FTDP-17 испытывают ограничения в вертикальном движении глаз (паралич вертикального взгляда), у некоторых пациентов появляются быстрые аномальные движения обоих глаз (саккады).

Эпидемиология 
Во всем мире распространённость FTDP-17 неизвестна. В Нидерландах, где была изучена распространённость этого заболевания, оно поражает приблизительно 1 из 1 000 000 человек. Однако, скорее всего, имеет место гиподиагностика и фактическая картина может отличаться в большую сторону по сравнению с числом зарегистрированных случаев.

FTDP-17, вероятно, является причиной определенного процента всех случаев лобно-височной деменции.

Генетика 
Болезнь обусловлена мутациями в гене MAPT. Этот ген локализован на хромосоме 17.

Ген MAPT обеспечивает инструкции для белка, называемого тау. Этот белок находится в нервной ткани, в том числе в нейронах головного мозга. Он участвует в сборке и стабилизации микротрубочек — жестких полых волокон, составляющих структурную основу клетки (цитоскелета). Микротрубочки помогают клеткам сохранять свою форму, содействуют процессу митоза, и являются существенными для транспорта веществ в клетках.

Мутации в MAPT гена нарушают нормальную структуру и функцию тау. Дефектный белок собирается в сгустки в пределах аномальных нейронов и других клеток головного мозга. Тем не менее, неясно, какой эффект имеют эти сгустки на функции клеток и выживания. FTDP-17 характеризуется постепенной гибелью клеток в лобной и височной долях мозга. Лобные доли участвуют в рассуждении, планировании и решении задач, в то время как височные доли участвуют в процессах слуха, речи, памяти, и эмоции. Потеря клеток в этих областях головного мозга приводит к изменениям личности, трудности речи и других особенностей FTDP-17.

FTDP-17 является одной из нескольких связанных болезней, известных, как тауопатии, которые характеризуются аномальным накоплением тау в головном мозге.

Подробнее о гене MAPT.

Это заболевание наследуется по аутосомно-доминантному типу, это означает что мутации одного аллеля достаточно, чтобы вызвать расстройство.

Клиническая картина 
Основные проявления заболевания связаны с нарушениями функций лобно-височных структур головного мозга. В зависимости от локализации процесса состояние выделяют следующие симптомы:

 снижение интереса к окружающему
 апатия или, наоборот, агрессивность
 расторможенность
 снижение критики к своему поведению
 изменение к своему поведению
изменение пищевого поведения
нарушение экспрессивной речи ( в виде ее замедления)
утраты глаголов (динамическая афазия)
проявление моторной афазии Брока

Возможны также следующие проявления заболевания:

 амнестическая дисфазия
 семантическая дисфазия

При неврологическом обследовании обнаруживаются характерные для поражения лобных долей признаки- рефлексы орального автоматизма, хватательный рефлекс, оживление сухожильных рефлексов, позже могут присоединяться нарушения стояния и ходьбы, гипокинезия и падения.

Диагностика 
Диагноз ставится на основании клинических данных, семейного анамнеза, наличии при КТ или МРТ атрофии лобной или височной долей. Окончательный диагноз устанавливается при биопсии мозга или аутопсии.

Лечение 
Патогенетически обоснованной терапии не существует. Симптоматическая терапия предполагает коррекцию поведения больных, устранение психотических нарушений, нормализацию питания, сна и т.д.

Примечания 

Заболевания центральной нервной системы
Нейродегенеративные заболевания
Паркинсонизм
Деменция